Klemen Žbontar, slovenski hokejist in elektrotehnik, * 20. julij 1987, Jesenice.

Žbontar je začel kariero pri klubu HK Jesenice Mladi, kasneje je igral za HK HIT Casino Kranjska Gora, češki HC Plzen, člansko moštvo HK Acroni Jesenice ter slovensko mladinsko reprezentanco na petih Mladinskih svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 20
| 11
| 19
| 30
|
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 21
| 3
| 13
| 16
|
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 18
| 14
| 8
| 22
|
| 12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 28
| 4
| 4
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 3
| 5
| 8
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 29
| 10
| 7
| 17
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzen
| Češka ml. liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 14
| 6
| 10
| 16
|
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 20
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -5
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 17
| 10
| 27
|
| 8
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 34
| 23
| 25
| 48
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 26
| 10
| 14
| 24
|
| 4
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 26
| 14
| 14
| 28
|
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 17
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |321
| bgcolor="#7FFF00" |128
| bgcolor="#7FFF00" |144
| bgcolor="#7FFF00" |272
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |16
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki
Slovenski elektrotehniki
Diplomiranci Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani
Doktorirali na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani